Площадка (от площадь) — старое московское название второстепенных слободских (посадских) площадей, расположенных в стороне от главных дорог:
 Собачья площадка
 Спасопесковская площадка

Площадка — сравнительно небольшое плоское пространство, специально устроенное для использования в определенных целях:
 Волейбольная площадка
 Детская площадка
 Лестничная площадка
 Переходная площадка — площадка на торце грузового вагона для безопасного пересечения стоящего железнодорожного состава (поезда).
 Посадочная площадка
 Смотровая площадка
 Строительная площадка
 Танцевальная площадка
 Тормозная площадка — площадка на торце грузового вагона для ручного торможения, оборудовались до внедрения пневматических автотормозов.
 Хоккейная площадка

Площадка (переносное) — набор организационно-технических мероприятий для обеспечения деятельности в определённой сфере:
 Биржевая площадка
 Краудсорсинговая площадка
 Площадка на полигоне
 Электронная торговая площадка

Кино и телевидение 
 «» — кинофильм 1993 года с Томом Гайри в главной роли.
 «» — телесериал, выходивший на канале AMC в 1999—2001 годах.

См. также 
 Молодёжная площадка «Поколение-2030»